

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1932

Футбол в СССР в 1932 году
1932